Louisenburg is een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in Herongen, gemeente Straelen, in de kreis Kleef. Op korte afstand liggen de plaatsen Venlo en Kevelaer.

Ontstaansgeschiedenis

Nordkanal 

Het dorp is ontstaan rondom het Nordkanal, het Duitse gedeelte van het Grand Canal du Nord, ter hoogte van een van de te bouwen sluizen in het traject. Napoleon Bonaparte wou rond 1800 dit kanaal, waaraan door de Spanjaarden in de 17e eeuw al een begin was gemaakt als Fossa Eugeniana, laten graven als verbinding tussen de Rijn, Maas en Schelde om een zelfstandige verbinding van het gebied met de Noordzee te bewerkstelligen. Daardoor was hij minder afhankelijk van de Noordelijke Nederlanden, dat zich gesteund wist door Engeland. In 1808 waren de meetwerkzaamheden rondom Herongen gereed. Aanwonenden aan het traject werden gesommeerd hun huizen te ontruimen, waarna met de daadwerkelijke aanleg kon worden begonnen. In 1810 was al twee derde van het traject gereed, toen ook de noordelijke Nederlanden door Napoleon waren veroverd. Verdere afwerking van het kanaal was niet meer nodig, omdat de begeerde verbinding met de Noordzee vanaf dat moment voorhanden was via Amsterdam en Rotterdam.

Wel was er intussen al uit 35 huizen, die in de directe nabijheid van het traject waren gebouwd, een kleine gemeenschap ontstaan. Deze gemeenschap kreeg van Napoleon als buurtschap de naam Louisenburg, genoemd naar zijn tweede vrouw. Doordat het kanaal geen functie meer had, werden deze huizen verlaten. Ook het sluizenstelsel raakte langzaam maar zeker in verval.

Hoewel het kanaal nooit volledig voltooid werd, zijn nog op verschillende plaatsen gedeelten ervan duidelijk zichtbaar in het landschap. Zo ook in Louisenburg.

Pijpenfabriek 
Louisenburg bleef een tijdje onbewoond, totdat een welgestelde Oostenrijker, genaamd Linssen, de huizen in 1817 opkocht en door rooiing en aanplanting verder uitbreidde en verfraaide. Hij vestigde er een fabriek voor het vervaardigen van pijpen, gaf het bezit weer op en keerde terug naar Oostenrijk.

De pijpenfabriek bleef bestaan, maar richtte zich steeds meer op het vervaardigen van elegante sierpijpen, welke werden geëxporteerd naar Nederland, Zwitserland en overzeese gebieden. Naarmate het roken van sigaren in de 19e eeuw steeds meer aan populariteit won, werd de productie van pijpen steeds minder. Alleen de export naar overzeese gebieden bleef nog overwegend overeind.

Pruisen 
Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo werd op het Congres van Wenen beslist, dat de oostelijke left van het voormalige Overkwartier aan het koninkrijk Pruisen toeviel. Daarmee ook Herongen en Louisenburg. Dit koninkrijk ging in 1871 over in het Duitse Rijk, en na de Tweede Wereldoorlog in de Bondsrepubliek Duitsland. Na de herindeling van 1970 werd Herongen bij de stad Straelen gevoegd.

Zie ook 
 Herongen
 Straelen
 Ambt Krieckenbeck
 Grand Canal du Nord

Streektaal
Linguïstisch hoort Louisenburg bij het gebied van het Kleverlands. Louisenburg ligt aan de Uerdinger Linie.

Trivia
 In de plaats ligt een deel van de niet meer in gebruik zijnde vliegbasis Venlo-Herongen. Aan Duitse zijde liggen voornamelijk oude hangars, terwijl aan Nederlandse zijde voornamelijk het restant van de verkeerstoren nog zichtbaar is.

Plaats in Noordrijn-Westfalen
Straelen